Fabritius kan syfta på:

 Almar Fabritius (1874–1953), finländsk tidningsman
 Barent Fabritius, nederländsk konstnär
 Carel Fabritius, nederländsk konstnär
 Emil Fabritius (1874–1949), finländsk arkitekt
 Ernst Fabritius (1842–1899), finländsk musiker och jordbrukare
 Harald Fabritius (1877–1948), finländsk psykiater
 Johan Christian Fabritius, finländsk militär
 Ludwich Fabritius, nederländsk militär
 Ludvig Fabritius (veterinär) (1854–1933), finländsk veterinär

Se även 
 Fabritius (ätt) – en svensk ätt 1120
 Fabricius

Efternamn som syftar på yrken